Balling:
 Benedicte Balling (1976, Frederiksberg  2019), en dansk studie- og radiovært
 Emanuel Balling (1733  1795), en dansk forfatter, bogtrykker, journalist og avisredaktør
 Erik Balling
 Henrik Balling (* 1959), en dansk sangskriver, guitarist, producer
 Ole Peter Hansen Balling (1823, Christiania  1906, sammesteds), en norsk maler og officer for Danmark og USA
 Jakob Balling (1928  2012) - dansk kirkehistoriker
 Ulrik Balling (* 1975), en dansk fodboldspiller

Se også 
 Balling, en mindre by i Midtjylland
 Balling Sogn
 Balling Kirke